David Foster (1929-2019), producteur de cinéma américain
  (1944-), romancier australien
 David Foster (1946–2017), bassiste britannique qui a joué avec les groupes The Warrions avec Jon Anderson et Badger avec Tony Kaye
 David Foster (1949-), compositeur et producteur canadien
 , scénariste et producteur américain, notamment connu pour avoir travaillé à la série  House
 David Foster (1957-), bûcheron sportif australien